Вале́рий Шабала́ (; 12 октября 1994, Рига) — латвийский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная карьера 
Валерий Шабала является воспитанником рижской «Даугавы» (ранее «Даугава 90»). 15 октября 2009 года, через 3 дня после своего 15-летия, он дебютировал в Высшей лиге Латвии, тем самым став самым молодым игроком в чемпионатах Латвии.

В начале 2010 года Валерий Шабала перешёл в рижский «Олимп» и вскоре забил свои первые голы. Сперва он в розыгрыше Кубка Латвии забил 2 гола в ворота своего бывшего клуба «Даугава/РФШ» (4:0), а 23 апреля 2010 года, в матче 3-го тура против «Сконто» (1:3), Валерий Шабала забил свой первый гол в Высшей лиге Латвии (на тот момент ему было 15 лет и 193 дня), тем самым став самым молодым футболистом, который забивал в чемпионатах стран Европы.

В феврале 2011 года Валерий Шабала пополнил ряды действующего чемпиона «Сконто». В первом своём сезоне за «Сконто» он забил всего лишь 2 гола, так как в основном выходил на замены, а не в стартовом составе. Но, несмотря на это, он был признан лучшим молодым футболистом 2011 года в Латвии до 19 лет и удостоен «приза Илмара Лиепиньша».

В январе 2012 года Валерий Шабала вместе с Виталием Ягодинским отправился на просмотр в киевское «Динамо», но в итоге всё-таки вернулся назад в «Сконто». 10 июля того же года он был признан лучшим футболистом Высшей лиги Латвии месяца июня. В сентябре Валерий Шабала побывал на просмотре в московском ЦСКА, в составе которого сыграл в товарищеском матче с «Локомотивом-2». А уже в ноябре в СМИ появилась информация, что ЦСКА собирается купить Шабалу у «Сконто» за 3,5 миллионов евро.

По итогу сезона 2012 года Валерий Шабала забил 11 голов, тем самым заняв 5-е место в списке лучших бомбардиров, и был включён в символическую сборную Высшей лиги Латвии, а в декабре повторно получил «приз Илмара Лиепиньша».

Карьера в сборной 

Регулярно вызывался юношеские и молодёжные сборные страны.

В главной сборной Латвии дебютировал 28 мая 2013 года в товарищеском матче против сборной Турции. Заменив в перерыве Виталия Максименко (сборная Латвии к этому моменту проигрывала 2:0), Валерий успел отметиться двумя голами в ворота соперника, что позволило его команде сыграть в ничью (3:3).

Достижения

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (2): 2012, 2013.
 Обладатель Кубка Латвии: 2012
 Победитель Балтийской лиги: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии: 2014/15

Личные 
 «Приз Илмара Лиепиньша»: 2011, 2012
 Лучший игрок месяца Высшей лиги Латвии: июнь 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Баумит»
 
 
 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки сборной Латвии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Олимп» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Медзь»
Игроки ФК «Пршибрам»
Игроки ФК ДАК 1904
Игроки ФК «Рига» (2015)